Grad u Danskoj:
 Frederikssund, grad u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Frederikssund (općina), općina u regiji Hovedstaden